Thinx Poland – marka handlowa oraz centrum danych w Warszawie (dawniej "Telehouse.Poland") i węzeł międzyoperatorski (do roku 2012 "AC-X") na ul. Konstruktorskiej 5 w Warszawie należące do ATM S.A.. Punkt wymiany ruchu Thinx składa się z węzłów dostępowych powiązanych łączami międzymiastowymi o dużej przepustowości (N×10 Gb/s) i liczy ponad 150 uczestników. Krajowe węzły PWR Thinx znajdują się w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, a węzły zagraniczne w Amsterdamie, Frankfurcie nad Menem, Londynie i Moskwie. Węzeł główny zlokalizowany jest w Centrum Danych Thinx Poland w Warszawie - obiekcie o powierzchni 3700 m kw. i zasilaniu gwarantowanym 16 MW. Centrum Danych Thinx Poland wyróżnia neutralność telekomunikacyjna, czyli możliwość przyłączenia się do wielu operatorów na jednakowych dla wszystkich zasadach i po jednakowych cenach.

Obecnie (rok 2019) część Centrum Danych Atman jako Atman Warszawa-2 (WAW-2).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Thinx Poland

Architektura Internetu